

Patronyme 
 Max Hymans (1900-1961) est un homme politique français.
 Paul Hymans (1865-1941) est un homme politique belge.
 Louis Hymans (1829-1884) est un écrivain belge.
 Henri Hymans, est un lithographe et historien d'art belge.

Toponyme 
 Rue Paul Hymans à Bruxelles.

Homonymie de patronyme